Die 22. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand im Februar 1954 in Ost-Berlin in der Deutschen Sporthalle statt, zum zweiten Mal nach 1952.

Conny Freundorfer verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr und wurde damit zum zweiten Mal Deutscher Meister im Herreneinzel. Bei den Damen siegte die Hamburgerin Ulla Paulsen. Deutsche Meister im Doppel wurden die Herren Leopold Holusek/Josef Seiz und die Damen Hanne Imlau/Edith Schmidt. Im Mixed holten Bernhard Vossebein/Hilde Kraska Gold.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Das war die letzte gesamtdeutsche Meisterschaft vor der Wiedervereinigung. Ab 1955 blieb die DDR diesen Meisterschaften fern und veranstaltete eigene Meisterschaften.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel 

 Weitere Ergebnisse
 Leopold Holusek/Josef Seiz – Kurt Seifert/Willi Mallon 3:2
 Das Doppel Gerhard Werz/Heinz Harst scheidet in der 1. Runde aus

Damendoppel 

Weitere Ergebnisse
 Inge Hoffmann/Ursel Fiedler – Berti Capellmann/Erika Weskott 3:1 ("Sensation" in der 1. Runde)
 Edith Münch/Margot Gänssler - Rosel Ungerer/Sonja Dudek 3:0 (1. Runde)
 Maria Weghorn/Inge Hess - Hannelore Schweinsmann/Gerda Schlerth 0:3 (1. Runde)
 Edith Münch/Margot Gänssler - Margot Gloede/Gisela Fersching 1:3 (2. Runde)

Mixed 

 Weitere Ergebnisse
 Siegfried Facius/Inge Ristock - Helmuth Hoffmann/Berti Capellmann 3:2
 Hans Rockmeier/Gisela Eberth - Walter Biebel/Burger 3:0 (1. Runde)
 Anton Breumair/Hanne Imlau - Frings/Ponelies 3:1 (1. Runde)
 Leopold Holusek/Edith Münch - Baumann/Anita Haacke 3:0 (1. Runde)
 Walter Than/Karla Schulz - Lenz/Edith Möller 2:3 (1. Runde)
 Josef Seiz/Maria Weghorn - Heinz Loske/Irmgard Juniel 2:3 (1. Runde)
 Herbert Marx/Margot Gänssler - G.Schulz/Margot Mäkel 0:3 (1. Runde)
 Peter von Pierer/Ulla Paulsen - Kurt Braun/Gerda Schlerth 1:3 (1. Runde)
 Hans Rockmeier/Gisela Eberth - Lothar Pleuse/Kohn 3:2 (2. Runde)
 Anton Breumair/Hanne Imlau - P.Schmidt/Stede 2:3 (2. Runde)
 Leopold Holusek/Edith Münch - Heinz Schneider/Liane Rödel 2:3 (2. Runde)
 Anton Breumair/Hanne Imlau - Klaus Willke/Martha Behrens 3:1 (3. Runde)

Einzelnachweise

Literatur 
 Ausführliche Berichte (Jupp Schlaf) und die meisten Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1954/3, Ausgabe West + 1954/4, Ausgabe West, Seiten 1, 3,4, Rückseite + 1954/6 Ausgabe West
 Nachbetrachtung von Dieter Mauritz in Zeitschrift DTS, 1954/5, Ausgabe West, Seite 3–4

Weblinks 
 Jahresberichte 1953/54 des Tischtennis-Verbandes Württemberg-Hohenzollern, Seite 14 (abgerufen am 11. November 2017)
	

1954
Tischtennisveranstaltung 1954
Tischtennis-Meisterschaft 1954
Tischtennis-Meisterschaft 1954
Berlin-Friedrichshain